Аргир:

 Аргир — деревня на острове Стреймой (один из Фарерских островов).
 Аргир — сын лангобардского героя Мелуса, один из лидеров лангобардского восстания против Византии.
 Аргир, Исаак (1300/1310—ок. 1375) — византийский математик, астроном и богослов XIV века.
 Аргир — ударный кратер на поверхности Марса.
 равнина Аргир — гигантская низменность ударного происхождения в южном полушарии Марса.